Соревнования в десятиборьи у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 11 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Итоговое положение 

WL — лучший результат сезона в мире, PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона, NR — национальный рекорд, DNF — не финишировал, DNS — не стартовал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Десятиборье (мужчины)